Предраг „Мики“ Манойлович () е сръбски актьор, номиниран за Европейска филмова награда. Известни филми с негово участие са „Баща в командировка“, „Ъндърграунд“, „Черна котка, бял котарак“, „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ и други.

Биография 
Предраг Манойлович е роден на 5 април 1950 г. в Белград, Югославия в семейство на актьори. Завършва Театрална академия и започва да работи в театъра. След филмовия си дебют през 70-те години участва в множество кинофилми и телевизионни сериали. Най-известните му роли са във филмите на Емир Кустурица – „Баща в командировка“ (1985) и „Ъндърграунд“ (1995).

Манойлович е женен за сръбската актриса Тамара Вукович, с която имат син на име Иван. Манойлович има и дъщеря от предишен брак.

Избрана филмография

Бележки

Външни препратки 
 

Сръбски актьори и актриси
Родени в Белград